BTD peut désigner 

• Brother Till death , groupe d’amis unis par la bêtise, par un lien plus fort que celui du sang, c’est la famille du cœur , celle que l’on choisit 

•Bouge Ton Derrière, mouvement de reconnaissance entre membre de la BTD Crew , consistant en un mouvement du derrière ( un bon twerk sa mère ) , pouvant être crié par la phrase «Give me sup»  servant de phrase de reconnaissance ou de ralliement au même niveau qu’un « Avengers Rassemblement »
Code IATA des aéroports